Viertelbach ist ein Gewässername:

 Viertelbach (Aitrach), rechter Zufluss der Aitrach (zur Donau) in Aulfingen, Stadt Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Viertelbach (Dorfen), rechter Zufluss der Dorfen bei Mooshartl, Gemeinde Neuching; entsteht als Ableiter als Bachablass des Speicherseekraftwerk Ismaning bei Neufinsing, Gemeinde Finsing; beide Orte im Landkreis Erding, Bayern
 Viertelbach (Finsingbach), rechter Zufluss vom Hüttenkogel des Finsingbachs vor Hochfügen, Gemeinde Fügenberg, Bezirk Schwaz, Tirol
 Viertelbach (Tröbesbach), linker Zufluss des Tröbesbachs gegenüber der Wirthsschleif von Tröbes, Markt Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern